

Aziende 
 Technicolor SA – azienda francese fino al 2010 conosciuta come Thomson SA (e in precedenza come Thomson Multimedia e Thomson Consumer Electronics)
 Technicolor, Inc. – azienda statunitense fondata nel 1915, conosciuta anche come Technicolor Motion Picture Corporation e creatrice dei procedimenti di cinematografia a colori Technicolor
 Technicolor Sound Services – azienda italiana in precedenza conosciuta come International Recording

Musica 
 Technicolour – pseudonimo del produttore inglese Peter Rogers
 Technicolour – gruppo musicale finlandese
 Technicolor – titolo iniziale dell'album dei Kraftwerk, uscito nel 1986 con nome Electric Café
 Technicolour – album dei Disco Inferno del 1996
 Technicolour – album dei Parachute Band del 2008
 Tecnicolor – album degli Os Mutantes del 2000
 Technicolor – singolo dei Channel One del 1986
 Technicolour – singolo di Montaigne del 2021

Scienza 
 Technicolor – serie di teorie fisiche al di là del modello standard

Altri progetti